À fleur de peau peut désigner :

Cinéma 
 À fleur de peau, un film français réalisé par Claude Bernard-Aubert, sorti en 1962 ;
 À fleur de peau (Two Moon Junction), un film américain réalisé par Zalman King, sorti en 1988 ;
 À fleur de peau (Underneath), un film américain réalisé par Steven Soderbergh, sorti en 1996 ;

Bande dessinée 
 À fleur de peau, une série de manga, écrite et dessinée par George Asakura et traduite en français chez Delcourt ;

Musique 
 À fleur de peau, une chanson écrite par Ariane Moffatt et Daniel Bélanger, interprétée par Valérie Carpentier, sortie en single en .

Voir aussi 
 Fleur de peau, un comic book, écrit et dessiné par Charles Burns et traduit en français chez Cornélius